

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Prk“ beginnt.

Prk 



Prka 
 Prkačin, Kristina (* 1997), kroatische Handballspielerin
 Prkačin, Nikola (* 1975), kroatischer Basketballspieler
 Prkačin, Roko (* 2002), kroatischer Basketballspieler